La denominación Municipio de Beaverdam puede hacer referencia a distintos municipios de Estados Unidos:

 Municipio de Beaverdam, en el condado de Cherokee en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Beaverdam, en el condado de Haywood en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Beaverdam, en el condado de Richmond en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Beaverdam, en el condado de Watauga en el estado estadounidense de Carolina del Norte.